Franciaország
Saint-Léger-aux-Bois, település Oise megyében
Saint-Léger-aux-Bois, település Seine-Maritime megyében